SNRT – (fr. Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision) – marokański publiczny nadawca radiowo-telewizyjny
 SNRT 2000 (System Nadzoru Ruchu Tramwajów) – system nadzoru oparty na systemie monitorowania tramwajów Larus firmy Tadiran Ltd., systemu NAVSTAR-GPS i radiofonicznego przesyłu danych wykorzystywany m.in. w Tramwajach Warszawskich